L' Europa Cup féminine de water-polo est la première édition du Europa Cup de water-polo organisée par la Ligue européenne de natation.

Tour préliminaire 
du  au 4 février 2018

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Super Finale 
du 23 au 25 mars 2018

Equipes qualifiées

Tableau final

Références

Liens externes 
2018 LEN Women's Europa Cup (official website)

Compétition de water-polo
Water-polo en 2018